Нікос Казандзакіс — грецький письменник.
 Міжнародний аеропорт «Нікос Казандзакіс» — аеропорт в Іракліоні, Крит.
 Музей Нікоса Казандзакіса — музей в Іракліоні, Крит, присвячений творчості видатного критського письменника Нікоса Казандзакіса (1883–1957).